Termenul Gradina se poate referi la:

 Localități din 
Gradina, un sat din comuna Cazin, cantonul Una-Sana, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Gradina, un sat din comuna Derventa, Republica Srpska ;
Gradina, un sat din comuna Fojnica, cantonul Bosnia Centrală, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Gradina, un sat din comuna Gacko, Republica Srpska ;
Gradina, un sat din comuna Kalinovik, Republica Srpska ;
Gradina, un sat din componența orașului Prijedor, Republica Srpska ;
Gradina, un sat din comuna Travnik, cantonul Bosnia Centrală, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Gradina, un sat din comuna Velika Kladuša, cantonul Una-Sana, Federația Bosniei și Herțegovinei ;
Gradina, un sat din comuna Vlasenica, Republica Srpska ;
Gradina, un sat din comuna Zenica, cantonul Zenica-Doboj, Federația Bosniei și Herțegovinei ;

 Localități din 
 Gradina, un sat în regiunea Plevna;
 Gradina, un sat în regiunea Plovdiv;
 Gradina, un sat în regiunea Razgrad;

 Localități din 
 Gradina, comună în cantonul Virovitica-Podravina
Gradina, un sat din comuna Šibenik, cantonul Šibenik-Knin ;
Gradina, un sat din comuna Vrsar, cantonul Istria ;

 Localități din 
Gradina, un sat din comuna Cetinje ;
Gradina, un sat din comuna Danilovgrad
Gradina, un sat din comuna Pljevlja ;
Gradina, un sat din comuna Žabljak ;

 În 
Munte Gradina, un vârf din masivul Zlatibor, din Serbia

Vezi și 
 Grădină
 Grădinița, sat din raionul Căușeni, Republica Moldova